ZCR est un acronyme, qui peut signifier :

 Zero Crossing Rate, le taux de changement de signe d'un signal, dans le domaine des télécommunications (théorie mathématique du signal),
 Zone à circulation restreinte : ancienne terminologie utilisée en France pour désigner la zone à faibles émissions, une zone dont l'accès est réservé aux véhicules les moins polluants.